Dit artikel handelt over het kwalificatietoernooi voor de mannen voor de Australian Open 2012.
In totaal strijden 128 spelers in 3 ronden voor 16 plaatsen op de hoofdtabel.

Spelers

Reekshoofden

Kwalificatie

Eerste geplaatste speler

Tweede geplaatste speler

Derde geplaatste speler

Vierde geplaatste speler

Vijfde geplaatste speler

Zesde geplaatste speler

Referentie 
 Qualifying Draw

Australian Open